Division One North was een van de twee tweede divisies van de Northern Premier League en was in het seizoen 2017/18 het achtste niveau in de Engelse voetbalpiramide. De divisie was ook bekend onder de sponsornaam Evo-Stik League Division One North.

De divisie besloeg de gebieden North East, North West en Yorkshire and the Humber.

Door de splitsing van de voormalige Northern Premier League First Division in 2007 ontstonden de gelijkwaardige Division One North en Division One South. In eerste instantie waren er 18 deelnemers in beide divisies maar later werden dat er 22.

Aan het einde van het seizoen promoveerde de kampioen naar de Premier Division, net als de winnaar van de play-offs die werden gespeeld door de nummers twee tot en met vijf. De nummers 21 en 22 degradeerden rechtstreeks naar een competitie op het negende niveau.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Vorige winnaars

**Buxton was in het seizoen 2006-07 de laatste kampioen van de First Division. De latere kampioenen wonnen Division One North.

Verdwenen Engelse voetbalcompetitie